

Prénom 
Aivo est un prénom masculin estonien pouvant désigner:
 Aivo Udras (né en 1970), biathlète estonien ;
  (né en 1968), chef d'orchestre estonien.

Patronyme 

Joël Aïvo (né en 1973), constitutionnaliste et homme politique béninois.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom estonien